Bugok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bugok-dong, Donghae, stadsdel, 
 Bugok-dong, Uiwang, stadsdel, 
 Bugok-dong, Ansan, stadsdel, 
 Bugok-dong, Busan, stadsdel,